Восстаньте, конголезцы (, ) — государственный гимн Демократической Республики Конго. Был утверждён в 1960 с получением страной независимости, однако в 1971—1997 был заменён на «Заирианцев» () в связи с изменением названия страны на Заир, а после свержения Мобуту Сесе Секо восстановлен.

Французский текст гимна 

CHOIR 
Debout Congolais,
Unis par le sort,
Unis dans l'effort pour l'indépendance,
Dressons nos fronts longtemps courbés
Et pour de bon prenons le plus bel élan, dans la paix,
O peuple ardent, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix.

VERSE
Citoyens, entonnez l'hymne sacré de votre solidarité,
Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo.

REFRAIN
Don béni, (Congo) des aïeux (Congo),
O pays (Congo) bien aimé (Congo),
Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur.
(Trente juin) O doux soleil (trente juin) du trente juin,
(Jour sacré) Sois le témoin (jour sacré) de l'immortel serment de liberté 
Que nous léguons à notre postérité pour toujours.

На языке конго 
Telama besi Kongo,
Mvukani mu n'kadilu
Mvukani mu kikesa
Mu diambu dia kimpwanza.
Tuvumbula mbunzu,
Zafumbana ntama
Ye tuka buabu
Tusasuka tuamanta,
Mu yenge.
O nkangu a n'zunza
Muna bumfuzi
Satuatunga nsi ya mpuena
Luta ntama
Mu yenge
Besi nsi,
Luyimbila
Nkunga wa n'longo
Wa nsalasana eno
Ye lulendo,
Lukunda
Kidimbu kia wolo
Kia kimfumu kieto… Kongo… N'kayilu… Kongo…
Wa bakulu… Kongo…
O nsi eto… Kongo…
Nsi ya zolua… Kongo…
Sa tuasema `ntoto' aku
Ye sa tuasikila M'vuma aku
Nsuka ya Yuni muini wa buita
Makumatatu 'k'matatu ma Yuni
Lumbu kia n'longo kala nde mbangi
Lumbu kia n'longo kia kuele mvu
Ya ndefi ya kimpwanza
Tusisila kua batekolo beto
Mvu ye mvu.

Внешние ссылки 

 Страница, посвящённая гимну 

Государственные символы Демократической Республики Конго
Конго
Песни 1960 года
Песни на французском языке